El Príncipe Juan de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (5 de diciembre de 1825-27 de mayo de 1911) fue el noveno de los diez hijos del Duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y de la Princesa Luisa Carolina de Hesse-Kassel. Fue nombrado en honor a su ancestro, el Duque Juan II de Schleswig-Holstein-Sonderburg.

Biografía 
Por deseo de su primo el rey Cristián VIII, el Príncipe Juan en un principio se alistó en el Ejército prusiano en 1842 y tras su graduación fue nombrado Teniente Segundo del 27º Regimiento de Infantería Prusiano en Magdeburgo. Estudió en la Universidad de Bonn antes de unirse al Regimiento de Dragones de la Guardia en Berlín. Participó en la Revolución alemana de 1848-1849 y en la Primera Guerra de Schleswig contra Dinamarca; este conflicto de lealtades entre Prusia y Dinamarca le urgió a pedir su exención del servicio. Continuó sirviendo en varios departamentos y fue promovido a Rittmeister en 1854. Al año siguiente fue nombrado Mayor à la suite y fue a Dinamarca, asentándose en Copenhague.

Cuando estalló la Segunda Guerra de Schleswig en 1864, Juan renunció al Ejército prusiano, y el 29 de febrero su hermano —ahora rey Cristián IX de Dinamarca— lo nombró Teniente Coronel à la suite en el Ejército danés. Fue como representante de Dinamarca en visitas diplomáticas en el extranjero, y estuvo presente en Londres durante el bautismo del hijo del Príncipe de Gales, el futuro Jorge V del Reino Unido. Fue promovido a Coronel en 1865, y después a Mayor General en 1867.

Entre marzo y noviembre de 1867 sirvió como regente en nombre de su sobrino, el rey Jorge I de Grecia durante el alzamiento de Creta, cuando este último estaba ausente realizando un tour por Europa en busca de una novia; pronto se hizo popular entre la población.

Juan murió soltero en 1911, sobreviviendo al resto de sus hermanos. Fue enterrado en al Catedral de Roskilde.

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía
 

Regentes
Nacidos en Schleswig
Príncipes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Alumnado de la Universidad de Bonn
Masones de Dinamarca
Grandes cruces de la Orden de Dannebrog
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Militares de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XIX